Corrofin kan syfta på följande platser:

Irland 

 Corrofin (ort i Irland), Connacht, County Galway, 
 Corofin (ort i Irland), Munster, An Clár, 

Robotskapade Irlandförgreningar